Bario peut désigner :
 Les Bario, des clowns français du début du ,
 Bario, une localité de l'État du Sarawak en Malaisie,

Biologie 
 Bario est un genre de poissons de la famille des Characidae.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme